A Copa Fares Lopes de 2016 é a 7ª edição da competição que será disputada por equipes cearenses, dando ao campeão uma vaga na Copa do Brasil de 2017.

Fórmula de disputa 
O sistema de disputa será com jogos de ida e volta entre os times do mesmo grupo. Classificam-se os quatro melhores colocados do grupo A1 e os dois melhores dos grupos A2 e A3 para a segunda fase. As fases seguintes serão em formato de eliminatórias em jogos de ida e volta, com os chaveamentos definidos por índice técnico.

Para desempates, para efeito de classificação, serão observados os critérios: 
 Maior número de vitórias
 Melhor saldo de gols
 Maior número de gols pró
 Confronto direto (entre dois clubes somente)
 Sorteio

Participantes 

 O Quixadá desistiu de participar da competição após a divulgação oficial da tabela e do regulamento específico.

Primeira fase

Grupo A

 Vitória do mandante 

 Vitória do visitante 

 Empate

|}

Grupo B 

 Vitória do mandante 

 Vitória do visitante 

 Empate

|}

Grupo C 

 Vitória do mandante 

 Vitória do visitante 

 Empate

|}

Fase Final

Premiação 

2016
Futebol de 2016 no Ceará